Turniej piłki ręcznej mężczyzn na XVII Igrzyskach Panamerykańskich – ósmy turniej mężczyzn w ramach igrzysk panamerykańskich rozegrany w dniach 17–25 lipca 2015 roku w Exhibition Centre w kanadyjskim mieście Toronto.

Zawody te były eliminacją do turnieju piłki ręcznej rozgrywanego podczas Letnich Igrzysk Olimpijskich 2016 – bezpośredni awans uzyskiwała najlepsza reprezentacja, prócz mającej zagwarantowany awans Brazylii, kolejna zaś otrzymywała szansę gry w światowych turniejach kwalifikacyjnych.

W swoich grupach triumfowały Brazylia i Argentyna, prócz nich do półfinału awansowały Urugwaj i Chile, a w nich lepsze okazały się wyżej rozstawione zespoły. Zwycięsko z finałowej rywalizacji wyszła reprezentacja Brazylii. Bezpośredni awans do olimpijskiego turnieju zyskali zdobywcy srebrnego medalu, Argentyńczycy, Chilijczycy wystąpili natomiast w światowym turnieju kwalifikacyjnym w kwietniu 2016 roku.

System rozgrywek 
W zawodach wystartowało wyłonionych we wcześniejszych eliminacjach osiem zespołów podzielonych na dwie grupy po cztery zespoły. 
Rozgrywki odbyły się w dniach 17–25 lipca 2015 roku w Exhibition Centre. Prowadzone były w pierwszej fazie systemem kołowym, po którym nastąpiła faza play-off: dwie najlepsze drużyny z każdej grupy walczyły o miejsca 1–4, natomiast pozostałe o pozycje 5–8.

Losowanie grup zostało zaplanowane na 15 marca 2015 roku w Montevideo. W jego wyniku wyłonione zostały dwie czterozespołowe grupy.

Faza grupowa

Grupa A

Grupa B

Faza pucharowa

Mecze o miejsca 5–8

Mecze o miejsca 1–4

Klasyfikacja końcowa

Statystyki 
Po zakończonym turnieju organizatorzy przedstawili statystyki dotyczące bramkarzy, zespołów, klasyfikacji fair play oraz statystyk indywidualnych.

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 
 

Piłka ręczna na Igrzyskach Panamerykańskich 2015